Festival Internacional de Folclóre de Nova Prata é um festival de folclore realizado anualmente no município brasileiro Nova Prata (Rio Grande do Sul) pelo grupo folclórico Bailado Gauchos, Folclóre Arte e Danças, ele iniciou-se no ano de 1998. Em virtude de problemas financeiros e outras dificuldades estruturais não houve uma edição em 2008.

Edições

Ver também
 Folclore brasileiro

Ligações externas
 Site oficial

Festivais de música do Brasil
Festivais de dança do Brasil
Folclore do Brasil
Nova Prata